Art anglo-normand, Art qui s'est développé en Angleterre à partir du temps de Guillaume le Conquérant après la bataille de Hastings d'octobre 1066 à l'intégration au Royaume de France en 1204.
 Baronnage anglo-normand : noblesse du duché de Normandie  qui a reçu des terres en Angleterre à partir du temps de Guillaume le Conquérant après la bataille de Hastings d'octobre 1066.
 Anglo-normand (langue) : ancienne langue parlée au Moyen Âge en Angleterre à la Cour des rois et dans l’aristocratie anglo-normande.
 Anglo-normand (cheval) : Ancienne race chevaline française maintenant disparue
 L'architecture néo-normande est un style de villas créé selon Claude Mignot par Jacques Baumier à Houlgate dans la seconde moitié du . Forme normande du régionalisme, elle se caractérise par des bâtiments construits à partir d'une structure à pan de bois traditionnelle, mais avec des matériaux modernes.

Voir aussi 
Îles Anglo-Normandes, nom donné en français moderne aux Îles de la Manche (Channel Islands en anglais).
 Littérature anglo-normande.